Bindo Giacomo Caletti – politico italiano
 Edoardo Caletti – hockeista su ghiaccio italiano
 Pier Francesco Caletti, noto come Francesco Cavalli – compositore italiano
 Joe Caletti – calciatore australiano